«Мадам Икс» () — концертный фильм американской певицы Мадонны, основанный на её туре Madame X Tour. Сценаристом и продюсером выступила сама Мадонна, а режиссёрами — Рикардо Гомес и команда SKNX (Саша Касюга и Нуно Ксико). Фильм был снят в 2020 году, когда певица проводила свои концерты в Лиссабоне, Португалия.

Официальная премьера фильма состоялась 23 сентября 2021 года в клубе Paradise на крыше отеля Times Square Edition в Нью-Йорке. Для широкой аудитории фильм выпущен 8 октября 2021 года на платформе Paramount+, а также на телеканале MTV в регионах, где Paramount+ недоступен. Сопровождающий концертный альбом был выпущен в тот же день.

Производство 
Мадонна выпустила свой четырнадцатый студийный альбом Madame X 14 июня 2019 года, когда жила в Лиссабоне, Португалия. Вдохновением к написанию альбома послужили её встречи с местными музыкантами, исполняющими фаду, морну и самбу. Позже певица пригласила этих музыкантов для исполнения во время своего театрального тура Madame X Tour. Тур проходил в десяти городах Северной Америки и Европы с 17 сентября 2019 года по 8 марта 2020 года и принес более 51,4 миллиона долларов.

На 12 января 2020 представители лиссабонской компании Krypton International, через свой официальный Instagram-аккаунт, поделились, что они будут проводить видеосъёмку этого концерта. В феврале 2021 года, после нескольких месяцев монтажа, Мадонна досняла некоторые сцены для фильма. 14 апреля 2021 года она опубликовала в своем официальном аккаунте в Facebook, что в театре на 500 мест состоялся закрытый показ фильма «Мадам Икс».

Релиз и продвижение 
Фильм был показан на трех эксклюзивных показах: 8 октября в «Гран-Рекс» в Париже, 9 октября в NiteOwl Drive-In в Майами и 10 октября в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. 8 октября Мадонна появилась на шоу Джимми Фэллона, где также представила новый фильм. Позже она неожиданно дала концерт в Гарлеме, исполнив «Dark Ballet», «Crazy», «Sodade» и «La Isla Bonita» в «Красном петухе», а позже пошла по улице, распевая «Like a Prayer» перед собором епископальная церковью Андрея Первозванного.

Сет-лист фильма 
 «Madame X Manifesto» 
 «God Control»
 «Vatican’s speech» 
 «Dark Ballet»
 «Human Nature / Express Yourself»
 «Vogue»
 «I Don’t Search I Find / Polaroid moment»
 «American Life»
 «The Coffin» 
 «Batuka»
 «Fado Pechincha» 
 «Killers Who Are Partying»
 «Crazy»
 «Welcome to My Fado Club / La Isla Bonita»
 «Medellín / Beer Bitch segment»
 «Extreme Occident»
 «Breathwork» 
 «Frozen»
 «Come Alive»
 «Future»
 «Like a Prayer»
 «I Rise»
 «Ciao Bella»

Саундтрек 

Madame X: Music from the Theater Xperience — шестой концертный альбом американской певицы Мадонны, выпущенный 8 октября 2021 года на лейбле Warner Records. Запись стала первым релизом певицы на Warner со времён альбом Sticky & Sweet Tour (2010).

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы-концерты